Bronwyn Thompson (atleet)
Bronwyn Thompson (roeier)